Fejér István (1911–1976) újságíró
 Fejér István (1939) fotóművész